Swamp Thing – personaggio dei fumetti della Vertigo (etichetta della DC Comics)
Il mostro della palude (Swamp Thing) – film statunitense del 1982 diretto da Wes Craven
I misteri della laguna (Swamp Thing) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1990 al 1993
Swamp Thing – serie televisiva animata statunitense trasmessa dal 1990 al 1991
Swamp Thing – serie televisiva statunitense del 2019
Swamp Thing – videogioco del 1992
Swamp Thing – album di Malcolm McLaren